Tanganica ou Tanganhica (em inglês e suaíli: Tanganyika; pronúncia em inglês: ) foi um estado soberano que existiu de 9 de dezembro de 1961 até 26 de abril de 1964, primeiro ganhando independência do Reino Unido como um Reino da Comunidade das Nações, posteriormente tornando-se uma república dentro da Comunidade de Nações, exatamente um ano depois. Após a assinatura dos Artigos da União em 22 de abril, e passando um Ato de União em 25 de abril, Tanganica se juntou oficialmente com a República Popular de Zanzibar e Pemba para formar a República Unida de Tanganica e Zanzibar no Dia da União, em 26 de abril de 1964. O novo estado mudou seu nome para a República Unida da Tanzânia dentro de um ano. Estava situado entre o Oceano Índico e os Grandes Lagos Africanos do Lago Vitória, o Lago Niassa e o Lago Tanganica.

História da Tanzânia
Estados e territórios fundados em 1961
Estados e territórios extintos em 1964